Dům U Červeného orla je název několika domů v Praze:

Staré Město 
Dům U Červeného orla (Celetná), čp. 593, Celetná 21
Dům U Červeného orla (Jilská), čp. 452, Jilská 22

Malá Strana 
Dům U Červeného orla (Nerudova), čp. 207/III, Nerudova 6